Sezon 1953/54 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Olympique Lyon
 AS Troyes-Savinienne
 RC Paris

Najlepsi strzelcy 

1953 w piłce nożnej
1953 we Francji
1954 w piłce nożnej
1954 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji